Дашковка – название населённых пунктов.

Белоруссия 
 Дашковка — деревня, Вилейский район Минской области.
 Дашковка — деревня в Могилёвском районе Могилёвской области.
 Дашковка — деревня в Славгородском районе Могилёвской области.

Россия 
 Дашковка — деревня в Вяземском районе Смоленской области.
 Дашковка — деревня в Серпуховском районе Московской области.

Украина 
 Дашковка — село в Кобелякском районе Полтавской области.